

Лонг-Біч — місто, штат Каліфорнія
 Лонг-Біч — місто, штат Індіана
 Лонг-Біч — місто, штат Міннесота
 Лонг-Біч — місто, штат Міссісіпі
 Лонг-Біч — місто, штат Нью-Йорк
 Лонг-Біч — місто, штат Вашингтон
 Лонг-Біч Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Лонг-Біч — переписна місцевість, штат Меріленд